Goplania Inowrocław – polski klub piłkarski z siedzibą w Inowrocławiu, założony 16 maja 1921 roku. W sezonie 2022/23 występuje w klasie A. Stadion, na którym drużyna rozgrywa swoje spotkania, otwarto w 1968 roku.

Sukcesy 
 16. miejsce w II lidze - 1978/79

Historyczne nazwy 
 1921 – KS Goplanka, KS Goplania
 1945 – KS OMTUR Goplania
 1949 – Koło Sportowe Kolejarz-Goplania (fuzja Goplanii i KKS)
 1954 – KKS Goplania
 1961 – KKS Goplania-Szturmowiec (fuzja z KS Szturmowiec)
 1962 – KKS Goplania
 Aktualnie – IKS Goplania Inowrocław

Historia 
Goplanie Inowrocław założono 16 maja 1921 roku. Jest to najstarszy i najbardziej utytułowany inowrocławski klub piłkarski. Mało znane są fakty z historii klubu z XX-lecia międzywojennego. Po II Wojnie Światowej Goplana została reaktywowana i aż 25 lat grała w klasie C. Dopiero prezes Edmund Grobelski postanowił postawić w wielosekcyjnym klubie na futbol. Goplania powoli zaczęła awansować po szczeblach ligowych i pod koniec lat 60. walczyła już o awans do III ligi. W 1975 roku pojawiła się szansa awansu do II ligi, ale wtedy Goplania przegrała z Dębem Dębno 0:1.

Kolejna szansa awansu do upragnionej II ligi pojawiła się w 1978 roku. Wtedy to na stadionie przy ul. Orłowskiej po dramatycznym meczu z MRKS Gdańsk inowrocławianie wygrali 2:1, a gola 2 minuty przed końcem spotkania dla Goplanii zdobył Zbigniew Orczyk.

W lipcu 1978 roku, w pierwszym meczu w II lidze Goplania zremisowała z Zagłębiem Wałbrzych 1:1, a mecz oglądało 7 tysięcy ludzi. Na koniec sezonu 1978/79 Goplania zajęła 16. miejsce i spadła z ligi. Przez kolejne dwie dekady występowała w III lidze.

Lata 90 XX w. i początek XXI to powolny upadek klubu, gdzie Goplania gra w najniższych klasach rozgrywkowych w Polsce (III liga, IV liga, Klasa okręgowa). Od sezonu 2015/16 klub występował w Klasie A. W sezonie 2017/2018 klub wywalczył awans do klasy okręgowej.

Sezon po sezonie

Zawodnicy 
 Andrzej Brończyk
 Krzysztof Łuczak
 Mirosław Milewski
 Wojciech Niemiec
 Piotr Prabucki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu (nieaktualizowana)
 Goplania Inowrocław na 90minut.pl

Kluby piłkarskie w województwie kujawsko-pomorskim
Sport w Inowrocławiu
Kolejowe Kluby Sportowe
Nieistniejące polskie kluby hokejowe